Włodarz (Góry Sowie)
 Włodarz (Góry Kamienne)
 Włodarz (funkcja)
 Włodarz (właściciel)